Stephen Valiquette (né le  à Etobicoke, en Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace occupant la position de gardien de but. Il a joué pour de très nombreuses équipes dans la LNH, la LAH et l'ECHL.

Biographie 

Après avoir été choisi par les Kings de Los Angeles il joua pour quelques équipes de l'ECHL et de la Ligue américaine de hockey puis reçu sa première chance dans la LNH en 1999.

En 2003, il se joint aux Oilers d'Edmonton puis aux Rangers de New York la même année.

En 2004-2005, il remporte le trophée Harry-« Hap »-Holmes dans la LAH.

Lors du lock-out 2004-2005 de la LNH, il joua pour le Lokomotiv Iaroslavl puis retourna à New York jusqu'en 2010 où il intégra la KHL avec le HK CSKA Moscou.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Cougars de Burlington ||OPJHL || 30 ||  ||  ||  || 1663 || 112 || 4,04 ||  || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Canadians des Rayside-Balfour || NOJHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 89 || 12 || 8.09 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Bears de Smiths Falls || CJHL || 21 || 10 || 8 || 3 || 1275 || 75 || 3,53 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Wolves de Sudbury || LHO || 4 || 2 || 0 || 0 || 138 || 6 || 2,61 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Wolves de Sudbury || LHO || 39 || 13 || 16 || 2 || 1887 || 123 || 3,91 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Wolves de Sudbury || LHO || 61 || 21 || 29 || 7 || 3311 || 232 || 4,20 || 89,9 || 1 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Bombers de Dayton || ECHL || 3 || 1 || 0 || 0 || 89 || 6 || 4,03 || 88,2 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 118 || 5 || 2,54 || 92,1 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Wolves de Sudbury || LHO || 14 || 5 || 7 || 1 || 807 || 50 || 3,72 || 90,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Otters d'Erie || LHO || 28 || 16 || 7 || 3 || 1525 || 65 || 2,56 || 91,7 || 0 || 0 || 7 || 3 || 4 || 467 || 5 || 2,54 || 94,4 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || Admirals de Hampton Roads || ECHL || 31 || 18 || 7 || 3 || 1713 || 84 || 2,94 || 91,6 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 60 || 7 || 7,00 || 83,7 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,05 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Islanders de New York || LNH || 6 || 2 || 0 || 0 || 193 || 6 || 1,87 || 94,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 14 || 8 || 5 || 0 || 727 || 36 || 2,97 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Bruins de Providence || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,00 || 92,7 || 0 ||0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Titans de Trenton || ECHL || 12 || 5 || 6 || 1 || 369 || 36 || 3,12 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Falcons de Springfield || LAH || 20 || 7 || 10 || 1 || 1066 || 54 || 3,04 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 20 || 10 || 5 || 1 || 1071 || 45 || 2,52 || 92,3 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 18 || 1 || 3,30 || 80,0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 34 || 15 || 14 ||3  || 1962 || 86 || 2,63 || 91,2 ||2  || 0 || 4 || 3 || 1 || 130 || 9 || 2,13 || 93,1 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Oilers d'Edmonton || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 14 || 2 || 8,57 || 71,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Roadrunners de Toronto || LAH || 35 || 14 || 14 || 5 || 2064 || 89 || 2,59 || 91,3 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Rangers de New York || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 6 || 3,00 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 7 || 2 || 4 || 1 || 400 || 15 || 2,25 || 92,8 || 1 ||2  || 1 || 0 || 0 || 11 || 0 || 0,00 ||  || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 35 || 19 || 11 || 1 || 1900 || 56 || 1,77 || 93,5 || 7 ||2  || 2 || 1 || 1 || 118 || 4 || 2,03 || 93,8 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga || 45 ||  ||  ||  || 2734 || 89 || 1,95 || 92,3 || 4 || 8 || 8 ||  ||  || 458 || 23 || 3,01 ||  || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 3 || 1 || 2 || 0 || 115 || 6 || 3,13 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 30 || 17 || 12 || 0 || 1694 || 66 || 2,34 || 90,9 || 2 ||4  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Rangers de New York || LNH || 13 || 5 || 3 || 0 || 686 || 25 || 2,19 || 91,6 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Rangers de New York || LNH || 15 || 5 || 5 || 0 || 824 || 39 || 2,84 || 90,7 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 40 || 0 || 0.00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Rangers de New York || LNH || 6 || 2 || 3 || 0 || 305 || 19 || 3,74 || 85,2 || 1 ||  0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 11 || 4 || 5 || 1 || 547 || 34 || 3,73 || 87,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 35 || 9 || 16 || 5 || 1897 || 93 || 2,94 || 89,7 || 2 ||2  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || HC Valpellice || Italie || 15 || 10 || 5 || 0 || 914 || 32 || 2.10 || 94,0 || 2 || 6 || 5 ||  ||  ||  ||  || 3.49 || 90,9 || ||  0

|| 46 || 16 || 14 || 0 ||  || 103 || 2,74 || 90,5 || 4 || 4 || 2 || 0 || 0 || 40 || 0 || 0 || 100 ||0 || 0

Honneurs et récompenses 
 Ligue américaine de hockey
 2004-2005: trophée Harry-« Hap »-Holmes

Notes et références 

Naissance en août 1977
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Otters d'Érié
Joueur du HC Valpellice
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes